Туда и обратно:

 Туда и обратно (мультфильм) — рисованный мультфильм, т/о «Экран», 1986 год. Режиссёр — Александр Татарский.
 Туда и обратно (фильм) () — фильм-драма, Израиль, 2003 год. Режиссёр — Шахар Розен.
 Туда и обратно (книга) — книга Троцкого, опубликованная в 1907 году.

См. также 
 Хоббит, или Туда и обратно — повесть Толкина